Тенампа има више значења:

 Тенампа, Гвадијаниља (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тенампа (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тенампа (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Тенампа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенампа (Тенампа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенампа, Камино а Сочапа (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику